Aline (Adão Iturrusgarai)
 Aline (Oklahoma)
 Aline (telessérie)
 Aline (álbum)

Desambiguaçôes de música
Desambiguaçôes de televisão
Desambiguaçôes de topônimos